Anna Swenn-Larsson, född 18 juni 1991, är en svensk alpin skidåkare.

Karriär 
Swenn-Larsson debuterade i världscupen den 21 december 2010 i Courchevel, Frankrike med att komma på en 26:e plats i slalomtävlingen. I junior-VM 2011 tog hon silver i slalom, där hon även körde storslalom och super-G.
Under VM i Åre i februari 2019 vann hon silver i slalom.

Hennes första pallplats i världscupen kom i Åres slalom den 8 mars 2014 när hon placerade sig som trea.

Första segern i en världscupdeltävling kom den 27 november 2022, då hon tillsammans med Wendy Holdener vann en slalomdeltävling i Killington.

Resultat i Olympiska vinterspelen

Resultat i Världsmästerskap

Världscupen

Säsongsresultat

Pallplatser

Resultat i Världscupen

Världscupen i alpin skidåkning 2010/2011

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2011/2012

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2012/2013

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2013/2014

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2014/2015

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Kommentarer

Referenser

Noter

Allmänna källor 
 
 FIS-Ski.com – Anna Swenn-Larsson – World Cup season standings 
 FIS-Ski.com – Anna Swenn-Larsson – Results
 
 Head.com – Anna Swenn-Larsson – Alpine skiing – Sweden
 Eurosport.se – Anna Swenn-Larsson – Alpint – 

Svenska alpina skidåkare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2022
Födda 1991
Levande personer
Kvinnor
Svenska idrottare under 2000-talet